Асие́ Динчсо́й (; 22 марта 1979, Сёке, Айдын, Турция) — турецкая .

Биография и карьера 
Асие Динчсой родилась 22 марта 1979 года в Сёке (ил Айдын, Турция). Окончила театральный факультет Университета Едитепе.

В 2009 году она получила награду «Лучшая многообещающая молодая актриса» за роль Мерьем в фильме «Соль жизни» на кинофестивале «Золотая коробочка» в Адане. В 2012 году она получила награду за лучшую женскую роль второго плана на 44-й церемонии вручения премии Ассоциации кинописателей за роль Сонгюль в фильме «Пресса». В 2016 году она получила награду «Лучшая женская роль» на 35-м Стамбульском кинофестивале, 21-м Нюрнбергском кинофестивале Ger-TR и 27-м кинофестивале в Анкаре за роль Несрин в фильме «Пыль».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки